GXX steht für:
 Flughafen Yagoua (IATA-Code), Flughafen von Yagoua, Provinz Extrême-Nord, Kamerun

gxx steht für:
 Südliches Wee (auch: Zentral-Gere; ISO-639-3-Code), Varietät von Guere, Krusprache der Weh in der Elfenbeinküste

Abkürzung